Aterramento é o nome dado pelos wiccanos ao ato de dissipar o excesso de energia gerada durante um ritual e/ou prática mágica.

Como exemplos, na prática pelos sacerdotes da religião Wicca, temos:

- Visualização da energia se dissipando para algum ser inorgânico como pedras, água, vento, etc.;

- Equilíbrio gerado no contato com um ser vegetal que está diretamente ligado à terra (ou seja, ao chão - não em vasos);

- Ou mesmo o contado direto com a terra, onde a energia seria equilibrada através da energia telúrica.

Wicca